Петраковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Петраковка — деревня в Гордеевском районе Брянской области.
 Петраковка — село в Дмитриевском районе Курской области.

Украина 
 Петраковка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.